Oosthoek (encyclopedie), een Nederlandse encyclopedie;
 Oosthoek (Hoeksche Waard), een buurtschap in de gemeente Hoeksche Waard;
 Oosthoek (Knokke-Heist), een buurtschap bij de badplaats Het Zoute;
 Oosthoek (De Panne), een buurtschap bij de badplaats De Panne;
 Oosthoek (Sluis), een buurtschap in de gemeente Sluis;
 Oosthoek (Waadhoeke), een buurtschap in de gemeente Waadhoeke
 De voormalige psychotherapeutische gemeenschap De Oosthoek in Limmen.

Personen met de achternaam Oosthoek
 Bob Oosthoek, Nederlands toneelspeler, regisseur en verzetsheld
 Jan Oosthoek, Nederlands voetballer
 Lettie Oosthoek, Nederlands actrice
 Peter Oosthoek, Nederlands toneelregisseur en acteur

Zie ook 

 Oosterhoek